Рігельман Микола Аркадійович (1817–1888) — український історик, публіцист, мандрівник, і громадський діяч слов'янофільського напряму.
 Рігельман Олександр Іванович (1720–1789) — історик України, військовий інженер з німецького шляхетського роду, генерал-майор російської армії (з 1771).